Сте́фани Ло́утон (; урождённая Сте́фани Ми́ллер, ; 20 июня, 1980, Принс-Альберт, Саскачеван, Канада) — канадская кёрлингистка. Играет на позиции четвёртого. Скип команды. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2000.

Достижения 
 : бронза ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2005).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2008, 2010, 2012).
  (в составе команды Северной Америки): серебро (2008, 2012).
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает старшим специалистом по инвентаризации () в компании Cameco.

Замужем, муж Майк Лоутон (), дочь Кейт (, род. в 2011), сын Эрик (род. 2014).

Её сестра, Марлиз Кэснер (урождённая Миллер), играет со Стефани в одной команде на позиции первого.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды Стефани Лоутон

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу